Lisberg steht für:

 Lisberg, eine Gemeinde in Oberfranken
 Burg Lisberg, eine frühmittelalterliche Spornburg im Steigerwald 

Lisberg ist der Familienname folgender Personen:

 Høgni Lisberg (* 1982), färöischer Musiker
 Jens Oliver Lisberg (1896–1920), färöischer Rechtswissenschaftsstudent

Siehe auch:
 Lißberg, ein Stadtteil von Ortenberg in Hessen